Лука Васильевич Гарматий (30 октября 1866, с. Лучка, Королевство Галиции и Лодомерии, Австрийская империя — 31 октября 1924, село Могильница, УССР, СССР) — украинский учитель, этнограф-фольклорист.

Биография 
Родился в с. Лучка (ныне Тернопольский район, Тернопольская область, Украина) в семье крестьянина, общественного деятеля В. И. Гарматия, который в 1848 году был избран на Тернопольщине (округ Теребовля — Микулинцы) послом в австрийский парламент в Вене.

В 1877 году окончил Тернопольскую мужскую учительскую семинарию. Учительствовал — сначала на Галицком Подолье — в сёлах Струсов и Млыниска (ныне сёла Теребовлянского района Тернопольской области), г. Теребовль, а впоследствии — с 1898 до 1912 — на Гуцульщине в горных селах Тюдов, Кобаки и Розтоки (ныне сёла Косовского района), Криворовня и Головы, где открыл читальню (ныне сёла Верховинского района; все — Ивано-Франковская область).

Дружил с И. Франко, М.Коцюбинским, помогал им знакомиться с местными обычаями и обрядами. В 1912 переехал в с. Могильница. В начале Первой мировой войны работал в школах Австрии, Моравии (ныне в составе Чехии). В 1920 году вернулся в с. Могильница.

Изучал свадебные, похоронные и другие обряды, записывал по рассказы, предания, поверья и т. д. Значительная часть фольклорных записей была напечатана в «Гуцульщине» В. Шухевича и «Колядках и щедровках» В. Гнатюка, ценивших его работы. Подробно изучал материальную культуру Гуцульщины, увлекался произведениями народных умельцев, собирал металлические и деревянные художественные изделия. Некоторые экспонаты своей коллекции передал этнографическому музею НОШ (ныне Музей этнографии и художественного промысла НАН Украины), в музеи Санкт-Петербурга и Праги (Чехия). В с. Головы есть музейная комната, посвящённая Гарматию.

Литература 
 
 Сахро М. Дослідник культури гуцулів. «Народна творчість та етнографія». 1969, № 6.
 
 Арсенич П. І.. Учитель і етнограф Лука Гарматій // Гуцульська школа. — 1995. — № 1. — С. 70—73.
 Влад М. Лука Гарматій / М. Влад // Плай: книга для читання про Гуцульщину / упоряд. І. А. Пелипейко. — с. Яворів: ред. журн. «Гуцульська школа», 1996. — № 11. — С. 352—358.
 Гайдукевич Я. Гарматій Лука Васильович // 
 
 Українська Літературна Енциклопедія. — Т. 1. — С. 390
 Гнатюк В. Лука Гарматій і його спомини про М. Коцюбинського. «Учитель», 1925.

Педагоги Украины
Фольклористы Украины
Этнографы Украины
Персоналии:Теребовлянский район
Педагоги XX века